Mafia: The City of Lost Heaven, het eerste spel in de Mafia-serie.
 Mafia: Definitive Edition, de remake van het eerste spel in de Mafia-serie.